Carcangiu è un cognome sardo, particolarmente diffuso nella provincia di Cagliari e in quella di Oristano.

Etimologia 
Deriva da carcanzu / carcangiu che, in lingua sarda, significa "calcagno".

Bibliografia 
 Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Mondadori Editore, ISBN 8804480998
 Mario Sala Gallini, Elena Moiraghi, Il grande libro dei cognomi, Edizioni Piemme, ISBN 8838427259

Voci correlate
Cognomi sardi
Lingua sarda
Mereu (cognome)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Cognomi italiani
Cognomi sardi